Michael Schacht ist der Name folgender Personen:

* Michael Schacht (Schauspieler) (1941–2022), deutscher Schauspieler und Sprecher
 Michael Schacht (Spieleautor) (* 1964), deutscher Spieleautor und Grafiker